Der Kanton Le Sud Grésivaudan ist ein französischer Kanton im Arrondissement Grenoble im Département Isère der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Hauptort ist Saint-Marcellin.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 44 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2015: Fusion Dionay und Saint-Antoine-l’Abbaye → Saint Antoine l’Abbaye

Lesudgresivaudan